Gigi (anime)
 Gigi (film 1949)
 Gigi (film 1958)
 Gigi (zespół muzyczny)
 Gigi (album)